Президентские выборы в Литве прошли в два тура, 21 декабря 1997 и 4 января 1998 года.

Кандидаты на участие 
В Центральную избирательную комиссию подали документы 10 претендентов. Не смогли пройти регистрацию трое:
 Альгирдас Пильвялис, главный редактор газеты «Летувос айдас».
 Люция Башкаускайте, американка литовского происхождения, бывший владелец и руководитель телевизионной компании «Tele-3». ЦИК отказал ей в сборе подписей, так как Башкаускайте сохранила за собой гражданство США.
 Юрий Субботин.

Участники выборов 
Для участия в выборах было зарегистрировано 7 кандидатов:
 Артурас Паулаускас — адвокат, первый Генеральный прокурор независимой Литвы (независимый кандидат).
 Витянис Повилас Андрюкайтис — депутат Сейма (Литовская социал-демократическая партия).
 Витаутас Ландсбергис — председатель Сейма (Союз Отечества — Литовские консерваторы).
 Валдас Адамкус — бывший американский госслужащий, общественный деятель литовской диаспоры (независимый кандидат).
 Казис Бобялис — врач, депутат Сейма, общественный деятель (Литовские христианские демократы).
 Роландас Павилёнис — ректор Вильнюсского университета (независимый кандидат).
 Римантас Смятона — депутат Сейма, кинотелережиссёр и общественный деятель (Литовский национальный союз).

Предвыборная кампания 
Выборы проходили в довольно сложной социально-экономической и внутриполитической обстановке. Действующий президент Литвы Альгирдас Бразаускас, несмотря на хорошие шансы добиться переизбрания неожиданно принял решение не участвовать в выборах, заявив, что «пришло время идти во власть новому, молодому поколению, не запятнавшему себя коммунистическим прошлым». В его отсутствие левоцентристская Демократическая партия труда Литвы, так до конца и не оправившаяся после коррупционных скандалов и провала на парламентских выборах 1996 года, не смогла выдвинуть кандидата. Консервативная правительственная коалиция, сформированная после выборов 1996 года, не сумев решить социально-экономические проблемы страны, хоть и выдвинула своего кандидата, одного из основателей Саюдиса Витаутаса Ландсбергиса, не пользовалась популярностью. Неудивительно, что лидерами голосования стали новые для Литвы политики.

В декабре наиболее успешно выступил первый Генеральный прокурор независимой Литвы Артурас Паулаускас, завоевавший в стране известность благодаря ряду процессов против литовской организованной преступности, получивший поддержку от А. Бразаускаса. Ему не хватило до победы уже в первом туре чуть более 5,5 %. Борьбу за выход во второй тур уверенно выиграл американский эколог Валдас Адамкус, поддержанный Литовским центристским союзом. Паулаускас стал лидером голосования почти во всех городах и районах Литвы, кроме Каунаса, Каунасского и Клайпедского районов, где первое место занял Адамкус. Во втором туре Адамкус, поддержанный правыми партиями, сумел немного но опередить своего соперника.

Результаты

Примечания

Источники 
 1997—1998 Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai 

События 21 декабря
События 4 января
1997 год в Литве
1998 год в Литве
Выборы 1997 года
Выборы 1998 года
Декабрь 1997 года
Январь 1998 года
Президентские выборы в Литве